У фіналі Вімблдонського турніру 1993 в одиночному розряді серед чоловіків Піт Сампрас переміг Джима Кур'є з рахунком 7–6(7–3), 7–6(8–6), 3–6, 6–3. Це був його перший з рекордних за відкриту еру семи титулів на Вімблдоні.

Андре Агассі був чемпіоном попереднього року, але у чвертьфіналі він поступився Сампрасу.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Головна сітка

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1993 Wimbledon Men's Singles draw

1993 у тенісі‎
Вімблдонський турнір